Влади́мир Долгору́ков: Долгоруков, Владимир Андреевич (1810—1891) — московский генерал-губернатор (1865—1891), член Государственного совета (1881).
 Долгоруков, Владимир Дмитриевич (ок. 1638 — 1701) — русский стольник, окольничий и боярин.
 
 Долгоруков, Владимир Сергеевич (1717—1803) — «дворянин» посольства в Константинополе, затем посол при прусском дворе.
 Долгоруков, Владимир Тимофеевич (1569—1633) — русский воевода, стольник и боярин, отец царицы Марии Долгоруковой.

Примечания